Moldovai Köztársaságban
 Ungheni, település
 Ungheni, körzet
Romániai települések
 Ungheni, Argeș megye
 Ungheni, Iași megye
 Nyárádtő, Maros megye
 Ungheni, Neamț megye